Las Cuevas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Cuevas, Durango, 
 Las Cuevas, Nayarit, 
 Las Cuevas, San Luis Potosí, 

Robotskapade Mexikoförgreningar